Název Rolba je používán ve více významech:
 Rolba (firma) – název švédské firmy , která vyrábí zařízení nazývaná dnes rolba. 
 Rolba na úpravu ledové plochy – speciální vozidlo určené pro úpravu ledových ploch zimních stadionů
 Sněžná rolba – speciální pásové vozidlo určené pro pohyb na sněhu, případně pro úpravu takových ploch. 
 Rolba (chata) – jméno turistické chaty v Horních Mísečkách v Krkonoších

Jméno Rolba mají i další podniky (např. bary).